Konvička může znamenat:

 konvička, malá konvice
 mešní konvička, liturgická nádoba v katolické a anglikánské církvi

příjmení
 František Konvička (* 1939), československý basketbalista, trenér a sportovní funkcionář
 Markéta Konvičková (* 1994), česká zpěvačka popové hudby
 Martin Konvička (* 1969), český entomolog a nacionalistický aktivista
 Richard Konvička (1957–2021), český malíř